Mužská čtyřhra Sydney Tennis Classic 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do deblové soutěže sydneyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. V letech 2020 a 2021 se nekonal. Obhájcem titulu z roku 2019 byl pátý nasazený, britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve druhém kole podlehl Bolellimu s Fogninim.

ítězem se stal třetí nasazený australsko-slovenský pár John Peers a Filip Polášek, který ve finále zdolal Italy Simona Bolelliho s Fabiem Fogninim po dvousetovém průběhu 7–5 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali druhou společnou trofej. Třináctý hráč žebříčku Peers na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý šestý deblový titul znamenající, že vyhrál trofej v desáté sezóně za sebou. Pro světovou devítku Poláška to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola. 
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (odstoupili)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  John Peers /  Filip Polášek (vítězové)
  Tim Pütz /  Michael Venus (2. kolo)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (semifinále)
  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (2. kolo)
  Andrej Golubjev /  Franko Škugor (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Sydney Tennis Classic 2022